Princeville är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Mauricie och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Princeville ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Princeville är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Princeville. Närmaste större samhälle är Victoriaville,  km sydväst om Princeville.

Omgivningarna runt Princeville är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Princeville är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec

ceb:Princeville (lungsod sa Canada, Québec, Mauricie)